Александровск је појам са више значења:

 Александровск, град је у Русији
 Александровск (Луганска област), град је у Украјини.